Abiteboul est une variante du patronyme .

Patronyme 

 Cyril Abiteboul (1977-), ingénieur motoriste français ;
 Maurice Abiteboul (1936-), professeur et littérateur français ;
 Michaël Abiteboul, acteur français ;
 Serge Abiteboul (1953-), informaticien français.

Patronyme séfarade